Юхарин — русская фамилия. Известные носители:
 Юхарин, Иван Иванович (ок. 1750 — после 1809) — русский кораблестроитель.
 Юхарин, Павел Матвеевич (до 1799 года — 1876) — русский адмирал.
 Юхарин, Яков Матвеевич (1802—1865) — русский адмирал.